Big (Grande, en inglés) hace referencia a varios artículos:

Personas
 The Notorious B.I.G., rapero estadounidense (1972-1997).

Cine
 Big (Quisiera ser grande en Hispanoamérica), película estadounidense de 1988 protagonizada por Tom Hanks.

Música
 Mr. Big, grupo musical de Hard Rock formado en Estados Unidos en 1988.

Televisión
 Big (serie de televisión)

Además
 BIG, (Bjarke Ingels Group) estudio de arquitectura danés dirigido por Bjarke Ingels.